«All Night» () — песня РМ и Сюга южнокорейского бойбенда BTS и американского рэпера Juice WRLD, выпущенная 21 июня 2019 года. Это третий сингл с BTS World: Original Soundtrack, спродюсированный РМ.

История 
Песня была описана как «умеренная темповая хип-хоп-песня с холодной атмосферой 90-х годов».

Чарты

История релиза

Примечания 

Песни 2019 года
Песни BTS
Песни Juice WRLD
Песни, написанные Juice WRLD